Eifel folyó
 Eifel hegység Németországban
 Eifel régió Németországban
hasonló
 Ford Eifel autó